Комуністична партія України
 Класичний приватний університет